Kent Carlsson kan syfta på:

Kent Carlsson (socialdemokrat) (1962–1993), riksdagsledamot
Kent Carlsson (tennisspelare) (född 1968)